Gorol může být:

 Goralé – obyvatelé hornatých oblastí jižního Polska, severního Slovenska a severovýchodního Česka

příjmení
 Edward Gorol (1930–2003) – polský sochař a medailér
 Elena Gorolová (* 1969) – romská aktivistka
 Małgorzata Gorol (* 1986) – polská herečka